Rue des Échevins peut faire référence à :
 Rue des Échevins à Bruxelles
 Rue des Échevins à Nantes